S800 peut faire référence à :

Automobiles 
 Honda S800, un modèle du constructeur japonais Honda ;
 Toyota S800, un modèle du constructeur japonais Toyota.

Photographie 
 Canon S800, un appareil photo du fabricant japonais Canon.

Homonymie